Svatých Gerardů je více:
 Gerard Majella
Gerard z Clairvaux
 Gerard Sagredo
 Gerard, biskup (23. dubna)
 Gerard, biskup (30. října)
 Gerard, opat
 Gerard, poustevník